Jardim Zoológico de Lisboa – ogród zoologiczny
 Jardim Zoológico (stacja metra)
 Alberto João Jardim – portugalski polityk